Kaukasier bezeichnet:

 einen Bewohner des Kaukasus oder einen Bewohner von Kaukasien
 Menschen, die eine kaukasische Sprache sprechen 
 auf Johann Blumenbach zurückgehende Bezeichnung für hellhäutige Menschen, siehe Europide

Siehe auch